Maublant est un nom propre français qui peut faire référence à:

Patronyme 
Maublant est un patronyme français.

Toponymes 
 Lac Maublant, plan d'eau du bassin hydrographique de la rivière aux Outardes, situé dans Mont-Valin, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

Références 

Patronyme français